Суперку́бок Білору́сі з футбо́лу — одноматчевий турнір, у якому грають чемпіон і володар Кубка Білорусі попереднього сезону. У випадку, якщо чемпіонат і кубок виграла одна команда, то в суперкубку грають перша і друга команди чемпіонату.

Фінали

Досягнення клубів

Посилання 

 БАТЕ володар Суперкубка Білорусі